Istok ist der Name folgender Orte

im Kosovo:
 serbischer Name von Istog, Stadt im Bezirk Peja

in Polen:
 Istok (Dubicze Cerkiewne), Dorf im Powiat Hajnowski, Woiwodschaft Podlachien
 Istok (Narew), Dorf im Powiat Hajnowski, Woiwodschaft Podlachien

in Russland:
 Istok (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Neu Weynothen, 1938 bis 1946 Preußenhof, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Istok (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan
 Istok (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow
 Istok (Samara), Siedlung in der Oblast Samara
 Istok (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Istok (Wologda, Weliki Ustjug, Orlowo), Dorf in der Gemeinde Orlowo, Rajon Weliki Ustjug, Oblast Wologda
 Istok (Wologda, Weliki Ustjug, Pokrowskoje), Dorf in der Gemeinde Pokrowskoje, Rajon Weliki Ustjug, Oblast Wologda